

Biografia
Figlia di Ircano II († 30 a.C.), a sua volta figlio di Alessandro Ianneo, nel 55 a.C. sposò il cugino Alessandro di Giudea († 30 a.C.), figlio di Aristobulo II.  
Loro nonno comune era Alessandro Ianneo, secondo figlio di Ircano I. 
I loro figli furono Mariamne I, sposa in seconde nozze di Erode il Grande, e Aristobulo III, ultimo rampollo degli Asmonei.

Alessandra Maccabea si oppose al genero Erode il Grande. 
A seguito della condanna a morte di Mariamne, patì grandi sofferenze. Nel 29 a.C. la regina tentò invano di impadronirsi del potere, e così fu condannata a morte da Erode.

Albero genealogico

Discendenti

Note

Voci correlate 
 Maccabei

Altri progetti

Collegamenti esterni

Alessandra